MCL peut faire référence à :

 1150, en chiffres romains ;
 lymphome du manteau (en anglais mantle cell lymphoma), un type de tumeur ;
 Maladie à corps de Lewy, une affection neurologique.

McL peut faire référence à :
 Groupe de McLaughlin

Voir aussi 
 MCL 80, type de métro des années 1980
 1150 (article consacré à l’année 1150 de notre ère)
 -1150 (article consacré à l’année 1150 avant notre ère)